Azusa puede hacer referencia a:
Azusa, ciudad de Estados Unidos.
Azusa, cráter del planeta Marte, en honor a la localidad homónima.
Azusa, personaje ficticio de la serie de anime y manga Tenchi Muyō!
Azusa, reunión de reavivamiento Pentecostal histórica que tuvo lugar en Los Ángeles.